het Engelse woord voor krijgers
 The Warriors, een Amerikaanse film uit 1979 van Walter Hill
 Warriors (1994), een Canadees-Israëlische film uit 1994 van Shimon Dotan
 Warriors (1999), een tweedelige Britse televisiefilm/miniserie uit 1999 van Peter Kosminsky
 Warriors (2014), een Amerikaanse televisiefilm uit 2014 van Martin Campbell
 Warriors (televisieserie), een televisieserie van History Channel uit 2008–2009, gepresenteerd door Terry Schappert
 Warriors, vertaald als Warrior Cats, een boekenserie geschreven onder het pseudoniem Erin Hunter
 Golden State Warriors, een basketbalteam uit San Francisco
 Once Were Warriors, een Nieuw-Zeelandse film uit 1994
 Warriors (Wishbone Ash), een album van Wishbone Ash uit 2003
 Warriors (Imagine Dragons), een nummer van de Imagine Dragons uit 2014
 Warriors of the World, een album van de groep Manowar uit 2002
 Warriors Orochi, een PlayStation spel
 Warriors of Might and Magic, een computerspel

Zie ook 
 Warrior